tdd – codice ISO 639-3 della lingua tai üa
TDD – Test Driven Development: in informatica è un metodo usato per sviluppare l'architettura del software in maniera incrementale e guidata dai test.
 Time Division Duplexing